Meyāmī kan syfta på följande platser:

Iran 

 Meyami, ort, Semnan, 
 Shahrestān-e Meyāmī, kommun, Semnan, 

Robotskapade Iranförgreningar